

События 
 Набег Карла Великого на западные земли аваров между реками Энс и Раба. Разгром аваров, живших тогда в Паннонии, захватил во дворце аварского кагана (хакана) огромную добычу.
 Пипин совершил удачный поход против герцога Беневентского.
 Константин провозгласил Елену императрицей и разделил с ней власть. Патрикия Алексея постригли. Июль — Поход Константина на болгар. Он разбит и бежал, болгары захватили лагерь ромеев. Легионы провозгласили императором кесаря Никифора. Константин велел ослепить Никифора, дядям Христофору, Никите, Анфиму и Евдокиму отрезать языки, а Алексея ослепить. Армянский легион восстал. В упорной битве прочие легионы не смогли разбить Армянский.
 Между войсками Королевства Астурия и войском Кордовского эмирата случилась Битва у реки Бурбиа.

Родились 
 Ар-Раби ибн Сулейман аль-Муради — исламский богослов, правовед, хадисовед.
 Идрис II — сын Идриса I, основателя династии Идрисидов в Марокко, халиф.
 Исмаил аль-Музани — правовед, муджтахид, ученик и последователь имама Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии.

Скончались 
 Аль-Лайс ибн Саад — мусульманский учёный, знаток хадисов и законовед.
 Аль-Халиль аль-Фарахиди — арабский филолог, представитель басрийской языковедческой школы.
 Артгал мак Катайл — король Коннахта.
 Веомад — епископ, затем первый архиепископ Трира.
 Идрис ибн Абдуллах — правнук Хасана ибн Али.
 Милон (граф Нарбона).

См. также

Примечания